Gerner är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Agnes Gerner
 Albrecht Gerner
 Anders Gerner
 Anders Fredrik Gerner
 Henrik Gerner
 Henrik Gerner
 Kristian Gerner

Se även
 Gerner (ätt) – en svensk ätt 905